Франкон:

 Франкон, Мелли (род. 1982) — швейцарская сноубордистка, выступающая в сноубордкроссе.
 Франкон (ум. 903) — епископ Льежа (856—903).
 Франкон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.